Alsophila ist
 eine Tiergattung aus der Familie der Spanner der Schmetterlinge (Lepidoptera), siehe Alsophila (Tiergattung)
 eine Pflanzengattung aus der Familie der Cyatheaceae der Baumfarne (Cyatheales), siehe Alsophila (Pflanzengattung)